H97 peut faire référence à :
 , un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres